Wachovia (lat. für Wachau) bezeichnet:
 Wachovia, ehemalige US-amerikanische Bank
 Wachovia, Gebiet um das Muddy Creek, North Carolina; siehe Winston-Salem

Siehe auch:
 Wachau (Begriffsklärung)